Oliveri steht für

 eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Messina in der Region Sizilien in Italien, siehe Oliveri

Oliveri ist der Familienname folgender Personen:
 Julien Gaspar-Oliveri (* 1985), französischer Schauspieler und Regisseur für Film und Theater
 Mario Oliveri (* 1944), Bischof von Albenga-Imperia
 Michele Oliveri (* 1956), italienischer Schauspieler
 Nick Oliveri (* 1971), US-amerikanischer Musiker
 Robert Oliveri (* 1978), US-amerikanischer Filmschauspieler

Siehe auch:
 Oliver
 Oliverio